est une expression anglaise. Elle peut faire référence à :

Cinéma et télévision 

 , film d'Ed Harker sorti en 1981 ;
 , série télévisée américaine diffusée du  au  sur HBO ;
 , titre original du Misérable,  de la  saison de .

Chanson 

 , chanson de Buddy DeSylva et Victor Herbert sortie en 1922;
 Dream On, chansons d'Aerosmith présente sur l'album Aerosmith sorti le  ;
 , chanson de  présente sur l'album  sorti le  ;
 Dream On, chanson de Depeche Mode présente sur l'album Exciter sorti le  ;
 , chanson de  présente sur l'album  sorti en  ;
 , single de Naoya Urata sorti le  ;
 , chanson de Nazareth présente sur l'album 2XS sorti en  ;
 , chanson de Noel Gallagher présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson des Righteous Brothers présente sur l'album  sorti le .
 Dream On, chanson de Ronnie James Dio.

Voir aussi 

 

Homonymie de titre